Dimitrios (Dimitris) Kolovos (Grieks: Δημήτρης Κολοβός) (Athene, 27 april 1993) is een Griekse voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt.  Kolovos debuteerde in 2014 in het Grieks voetbalelftal.

Carrière
Kolovos speelde in zijn jeugdjaren voor PAS Oropos, een bescheiden club uit zijn geboortestad Athene. In 2009 promoveerde hij met de club naar de vierde divisie en een jaar later versierde de vleugelspits een transfer naar eersteklasser Panionios. Vanaf 2012 groeide hij onder coach Dimitrios Eleftheropoulos uit tot een vaste waarde in het eerste elftal.

Kolovos speelde zich vervolgens in de kijker van onder meer AEK Athene, PAOK Saloniki, Bologna en Fiorentina. Uiteindelijk tekende hij in augustus 2013 bij toenmalig landskampioen Olympiakos, dat hem vervolgens nog twee jaar voor Panionios liet spelen.

Op 26 september 2015 maakte Kolovos zijn officieel debuut voor Olympiakos, met wie hij ook zijn eerste landstitel veroverde. In de zomer van 2016 werd de flankaanvaller voor een jaar verhuurd aan KV Mechelen.

Clubstatistieken

Palmares

Zie ook
 Lijst van spelers van KV Mechelen
 Lijst van spelers van Willem II

Grieks voetballer